«Металлу́рг» — советский и казахстанский футбольный клуб из Балхаша. Основан не позднее 1949 года.

Названия 
 1945—1950 — «Цветные металлы».
 1957—1975 — «Металлург».
 1978 — «Волна».
 1979—1990, 2015 — «Металлург».

Достижения 
 19-е место в 8-й зоне Второй низшей лиги СССР (1990).
 3-е место в чемпионате Карагандинской области среди любительских команд (2015).

Ссылки 
 
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Организации Балхаша
Спорт в Балхаше